Výraz Grand Slam je používán v několika různých významech:
 Grand Slam (tenis) – v tenise pro označení vítězství ve čtyřech nejdůležitějších turnajích během jednoho roku, respektive v řadě za sebou
 Grand Slam (golf) – v golfu pro označení vítězství ve čtyřech nejdůležitějších turnajích během jednoho roku (odvozeno od stejného tenisového pojmu)
 Grand Slam (baseball) – v baseballu nebo softballu pro dosažení home-runu ve chvíli, kdy jsou všechny mety v poli obsazeny běžci
 Grand Slam (bridž) – v bridži pro vylicitování a následné uhrání všech zdvihů v jedné hře
 HE/DP Grand Slam – téměř osmitunová a desetimetrová obří letecká puma